Hurme est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1945-2019), joueur d'échecs finlandais
 (né en 1959), compositeur et réalisateur finlandais
Jani Hurme (né en 1975), joueur finlandais de hockey sur glace
Jarkko Hurme (né en 1986), joueur finlandais de football
Markku Hurme (né en 1972), joueur finlandais de hockey sur glace
Niko Hurme (né en 1974), bassiste finlandais
Risto Hurme (né en 1950), pentathlonien et escrimeur finlandais

Voir aussi
Hürm, commune autrichienne de Basse-Autriche

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois